Медленно пульсирующие звёзды спектрального класса B (), ранее называемые переменными типа 53 Персея — тип пульсирующих переменных звёзд. Являются звёздами главной последовательности спектрального класса от B2 до B9 (в 3-9 раз массивнее Солнца), пульсирующими с периодами от половины суток до пяти дней, но у большинства наблюдается несколько периодов колебаний. Звёзды демонстрируют переменность как в испускании излучения, так и в профилях спектральных линий. Вариации звёздной величины обычно не превосходят 0.1, что в большинстве случаев создаёт сложности для обнаружения переменности звёзд при наблюдении глазом. Переменность усиливается с уменьшением длины волны излучения, поэтому переменность лучше обнаруживается в ультрафиолетовой части спектра, чем в оптическом диапазоне. Пульсации не являются радиальными, то есть звезда в большей степени меняет форму, а не объём; различные части звезды испытывают сжатие и расширение одновременно.

Данные звёзды впервые выделили в отдельную группу астрономы Christoffel Waelkens и Fredy Rufener в 1985 при поиске и анализе переменности горячих голубых звёзд. Усовершенствование методов фотометрии дало возможность обнаруживать меньшие изменения звёздной величины, что позволило учёным сделать вывод о большей доле переменных горячих звёзд. К 1993 году было обнаружено десять звёзд данного типа, при этом Waelkens не был уверен в том, что 53 Персея действительно принадлежит рассматриваемому типу, поэтому рекомендовал называть новый тип звёзд медленно пульсирующими B-звёздами. Общий каталог переменных звёзд использует сокращение LPB для долгопериодических пульсирующих B-звёзд () с периодами пульсации более суток, хотя данный термин редко используется в других источниках.

Аналогичные переменные типа Беты Цефея обладают меньшими периодами и пульсацией в p-моде, а SPB-звёзды демонстрируют пульсации в g-моде. К 2007 году 51 звезду уверенно относили к медленно пульсирующим B-звёздам, принадлежность ещё 65 звёзд данному классу была под вопросом. Шесть звёзд — Йота Геркулеса, 53 Рыб, Ню Эридана, Гамма Пегаса, HD 13745 (V354 Персея) и 53 Овна — проявляют признаки переменности как типа Беты Цефея, так и SPB-звёзд. Также к медленно пульсирующим B-звёздам относятся V539 Жертвенника и Гамма Мухи.

Примеры 
В представленном ниже списке приведены некоторые медленно пульсирующие звёзды спектрального класса B. В таблице приведены значения видимых звёздных величин в полосе V, если не указано иное.

Примечания 

Переменные звёзды
Медленно пульсирующие звёзды спектрального класса B